д’Ирсон () — французская фамилия. Известные носители:
 д’Ирсон, Беатриса (ум. ок. 1331/1332) — французская дворянка из рода д’Ирсонов, придворная дама графини Маго Артуа.
 д’Ирсон, Тьерри (1270—1328) — священнослужитель из французского дворянского рода, приближённый графов Артуа.